Система управления в Генуэзской республике или, как её ещё называли, Республике Святого Георгия, не была монолитной. В республике постоянно шла борьба за власть между различными группировками. Кроме того, из-за своего расположения Генуя часто оказывалась под управлением оккупационных правительств. Это являлось следствием частой смены руководителей республики. В 1099 году в Генуе было введено правление коллегии консулов, которых избирали на годичный срок. Первый единоличный правитель — дож (по примеру Венецианской республики) был избран в 1339 году.

В 1815 году по решению Венского конгресса Генуэзская республика была упразднена, а её территория отошла к Сардинскому королевству.

Ниже приведён список генуэзских дожей, привязанный к времени их правления:

Дожи: с 1339 по 1352 год

Миланская оккупация: с 1352 по 1356 год 
 (1350—1355) под властью Джованни Висконти, архиепископа и правителя Милана
 (1350—1355) Гульельмо Палавичино — губернатор Генуи, назначенный Джованни Висконти
 (1355—1356) под властью Маттео II Висконти, Бернабо Висконти, Галеаццо II Висконти — соправителей Милана, племянников скончавшегося Джованни Висконти
 (1355—1356) Гаспаре Висконти — губернатор Генуи, назначенный соправителями Милана

Дожи: с 1356 по 1396 год

Французская оккупация: с 1396 по 1409 год 
 Антониотто Адорно (1340—1398) — 1396—1397: губернатор
 Валеран III де Люксембург-Линьи — Valerando di Lucemburgo (1397—1398): губернатор
 Пьер Френель — Pietro Fresnel (1397—1398): наместник
 Кольяр де Кольвиль — Collardo di Callevilla (1398—1400): губернатор
 Баттиста Бокканегра — Battista Boccanegra (1400): губернатор, не признан королём
 Баттиста ди Франки-Лусардо — Battista de Franchi-Luxardo (1400—1401): губернатор, не признан королём
 Ринальдо де Оливар — Rinaldo d’Olivar (1401): наместник
 Жан II ле Менгр (1401—1409): губернатор
 Жильбер де Лафайет (1406): наместник
 Юг де Шоле (1406—1409): наместник

В составе Монферратской марки: с 1409 по 1413 год 
 Теодор II Палеолог (маркграф Монферрата) — 1409—1413
 Правительство восьми ректоров 1413—1413

Дожи: с 1413 по 1421 год 

 Правительство двух приоров (Томмазо ди Кампофрегозо и Джакомо Джустиниани) 1415—1415

Миланская оккупация: с 1421 по 1435 год 
 Франческо Буссоне да Карманьола — Francesco Bussone (25 декабря 1421 — 17 января 1422): капитан
 Урбано ди Сант-Алозио — Urbano di Sant’Alosio (17 января(?) 1422 — 31 марта 1422): губернатор
 Правительство четырёх ректоров (31 марта 1422 — 5 декабря 1422)
 Франческо Буссоне да Карманьола — Francesco Bussone (5 декабря 1422 — 15 ноября 1424): губернатор
 Джакомо дельи Изолани — Giacomo degli Isolani (15 ноября 1424—1428): губернатор, кардинал
 Бартоломео делла Капра (3 марта 1428—1432): губернатор, архиепископ Милана
 Олдрадо ди Лампуньяно (1432 — (?)): наместник
 Оппицино ди Альзате (1434(?) — 25 декабря 1435): комиссар
 Франческо Барбавара (1435(?)): комиссар
 Эразмо Тривульцио (25 декабря 1435): губернатор

Дожи: с 1436 по 1458 год 
 Правительство Восьми Капитанов Свободы: (27 декабря 1435 — 28 марта 1436)

 Правительство восьми Капитанов Свободы (1442—1443)

Французская оккупация: с 1458 по 1461 год 
 Жан II (герцог Лотарингии) (11 марта 1458 — 11 сентября(?) 1459): губернатор
 Людовик ла Валле (11 сентября(?) 1459 — 9 марта 1461): губернатор
 Правительство восьми капитанов: 9 марта 1461 — 12 марта 1461

Дожи: с 1461 по 1464 год 

 Правительство четырёх капитанов (1462)

Миланская оккупация: с 1464 по 1478 год 
 Гаспаре ди Вимеркате (16 апреля 1464 — 18 сентября(?) 1464): губернатор
 Коррадо ди Фольяно (28 сентября 1464 — 13 марта 1466): губернатор
 Бальтассаре делла Корте (1466): викарий
 Саграморо Менклоццо (1 сентября 1466 — 29 сентября 1468): губернатор
 Коррадо ди Фольяно (7 октября 1468 — 22 августа 1470): губернатор
 Джакомо Боварелло (23 августа 1470 — 17 декабря 1470: викарий
 Джованни Паллавичино (3 января 1471 — 1 июля 1473): губернатор
 Гвидо Висконте (7 июля 1473 — 19 октября 1475): губернатор
 Джан Франческо Паллавичино (1475 — 4 февраля 1477): губернатор
 Галеаццо Мария Сфорца (26 декабря 1476 — 15 марта 1477: синьор
 Правительство восьми защитников Свободы (20 марта 1477 — 28 апреля 1477) во главе с Иблето Фиески
 Просперо Адорно (30 апреля 1477—1478): губернатор
 Бранда Кастильони (1478): губернатор
 Правительство восьми Миротворцев (1478) во главе с Просперо Адорно (7 июля 1478 — 23 октября 1478)
 Правительство двух капитанов (Просперо Адорно и Лодовико ди Кампофрегозо, 23 октября 1478 — 25 ноября 1478)

Дожи: с 1478 по 1487 год

Миланская оккупация: с 1488 по 1499 год 
 Паоло ди Кампофрегозо (6 января(?) 1488 — 7 августа 1488): губернатор, архиепископ Генуи
 Правительство двенадцати (7 августа 1488 — 13 сентября 1488)
 Агостино Адорно (13 сентября 1488 — 26 октября 1499): губернатор

Французская оккупация: с 1499 по 1507 год 
 Сципионе Барбавара (26 октября 1499 — 3 ноября 1499: губернатор
 Филипп Клевский (4 ноября 1499 — 25 октября 1506): губернатор
 Филиппо Роккабертен (1506 — 12 марта 1507): наместник

Дожи: с 1507 по 1515 год 

 Внешнее управление Людовика XII, короля Франции (повторно): 29 апреля 1507 — 29 июня 1512
 Филипп Клевский (28 апреля 1507 — май 1507): губернатор
 Родольфо ди Лануа (май 1507 — октябрь 1508): губернатор
 Франсуа ди Рошешуар (октябрь 1508 — 20 июня 1512): губернатор

 Внешнее управление Людовика XII, короля Франции (в третий раз): 1513—1513: Антониотто Адорно, губернатор

Королевский губернатор: с 1515 по 1522 год 
 Внешнее управление Франциска I, короля Франции: 1515—1522: Оттавиано ди Кампофрегозо, губернатор

Дож: с 1522 по 1527 год 
Последний избранный пожизненно дож.

Французская оккупация: с 1527 по 1528 год 
 * Антониотто II Адорно — Antoniotto II Adorno (1522—1527): губернатор
 Теодоро Тривульцио (1527 — 11 октября 1528): губернатор

Дожи, избираемые на два года: с 1528 по 1797 год 
В 1528 года усилиями Андреа Дориа Генуэзская республика восстановила свою независимость. Было образовано Правительство двенадцати для составления новой конституции. Республика стала официально именоваться «аристократической». Порядок назначения на высшую должность государства был реформирован: отменен пожизненный мандат дожа, теперь дож избирался голосованием на два года голосами 12 сенаторов и 8 прокуроров. Вместе дож и его советники формировали Синьорию. В конце мандата дож, при условии положительного заключения Sindacatori (органа, отвечающего за оценку деятельности дожа), мог претендовать на должность прокурора избирательной комиссии. Эта избирательная система останется практически неизменной до 1797 года, когда Наполеон Бонапарт ликвидировал Генуэзскую республику и создал марионеточную Лигурийскую республику.

Лигурийская республика: с 1797 по 1805 год

Аннексия в составе Французской Италии: с 1805 по 1814 год 
Нет данных.

Президент: с 1814 по 1815 год 
 Джеромо Серра — ? (1814—1815)

 
Г